Mount Gardner kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Gardner, Östantarktis, berg,  Mac. Robertson Land, 
 Mount Gardner, Västantarktis, berg, Ellsworth Mountains,